Мятеж на «Баунти» ():

 Мятеж на «Баунти» — восстание 28 апреля 1789 года части экипажа на британском корабле «Баунти» во время экспедиции за хлебными деревьями в Тихом океане.
 Мятеж на «Баунти» (роман) — роман Чарльза Нордхоффа и Джеймса Нормана Холла, 1932 год.
 Мятеж на «Баунти» (фильм, 1935) — кинодрама, приключения, США, 1935. Режиссёр — Фрэнк Ллойд.
 Мятеж на «Баунти» (фильм, 1962) — приключенческий фильм, США, 1962. Режиссёр — Льюис Майлстоун.

См. также 
 Баунти
 Мятежники с «Баунти» () — рассказ Жюля Верна, опубликован в 1879 году.